Overgangsklasse hockey
 Overgangsklasse (voetbal)
 Overgangsklasse (zaalkorfbal)